Le tournoi Cleveland Classic 2022 est l'édition 2022 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 27 au 30 janvier 2022 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et une wild card Caroline Fouts.
Dans une finale 100% britannique, c'est la révélation Georgina Kennedy qui l'emporte face à sa compatriote Sarah-Jane Perry, tête de série . Ce titre lui permet d'accéder à la  place mondiale alors qu'un an auparavant, elle était à la .

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2022
Sport aux États-Unis en janvier 2022
Squash en 2022